Габриэла Дабровски и Мате Павич — победители турнира. Прошлогодние чемпионы Абигейл Спирс и Хуан Себастьян Кабаль защищали титул, однако в четвертьфинале проиграли Тимее Бабош и Рохану Бопанне.

Посев 

  Латиша Чан /  Джейми Маррей (Второй раунд)
  Кейси Деллакква /  Джон Пирс (Второй раунд)
  Екатерина Макарова /  Бруно Соарес (Полуфинал)
  Квета Пешке /  Хенри Континен (Второй раунд)
  Тимея Бабош /  Рохан Бопанна (Финал)
  Андреа Сестини Главачкова /  Эдуар Роже-Васслен (Четвертьфинал)
  Чжань Хаоцин /  Майкл Винус (Второй раунд)
  Габриэла Дабровски /  Мате Павич (Титул)

 Специальные приглашения в основу (WC) и (PR) 

  Моника Адамчак /  Мэттью Эбден (Первый раунд)
  Лизетта Кабрера /  Алекс Болт (Первый раунд)
  Арина Родионова /  Джон-Патрик Смит (Первый раунд)
  Эллен Перес /  Эндрю Уиттингтон 
  Сторм Сандерс /  Марк Полманс (Четвертьфинал)
  Саманта Стосур /  Сэмюэль Грот (Второй раунд)
  Зоуи Хайвз /  Брэдли Мозли (Первый раунд)
  Присцилла Хон /  Мэтт Рид (Первый раунд)
  Ваня Кинг /  Франко Шкугор (PR, второй раунд)
  Аранча Парра Сантонха /  Марк Лопес (PR, первый раунд)

Ход турнира

Финал

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Взрослые